Барун-Богдо-Ула (также Тэргун-Богд, Баги-Богдо-Ула, ) — высочайшая горная вершина Гобийского Алтая, 3957 м. Относится к хребту Их-Богдо. Расположена в сомоне Жинст аймака Баянхонгор, Монголия.

Примечания 

Гобийский Алтай
Горы Монголии